Nebula bzw. Nebulae (Plural) steht für:

 verschiedene Objekte in der Astronomie, siehe Nebel (Astronomie)
 Nebula (Band), US-amerikanische Rockband
 Nebula Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 Nebula Device, Grafik-Engine des Spieleherstellers Radon Labs
 Nebulae (Supercomputer), am National Supercomputing Center in Shenzhen, China
 Nebula (Streaming-Dienst), US-amerikanisches Medienunternehmen

Siehe auch:
 Nebel (Begriffsklärung)
 Nephele